Official Journal steht für

 Amtsblatt der Europäischen Union
 Iris Oifigiúil